El Sombrero puede referirse a:

 El Sombrero, localidad del estado Guárico, Venezuela;
 El Sombrero, localidad de la provincia de Corrientes, Argentina;
 El Sombrero, localidad de la provincia de Chubut, Argentina;